Simonsson, även stavat Simonson, är ett svenskt efternamn, som också förekommer i andra länder. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
Simonsson 3 839
Simonson 127
Totalt blir detta 3 966 personer. Namnet är ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Simons son.

Personer med namnet Simonsson eller Simonson
 Agne Simonsson (1935–2020), fotbollsspelare och tränare
 Alex Simonsson (1893–1968), sjömilitär.
 Bengt Simonsson (född 1945), fotbollstränare
 Berit Simonsson (född 1951), bibellärare
 Birger Simonsson (1883–1938), målare
 Britta Simonsson-Örtenholm (1911–1993), målare
 Carl Simonsson (1919–1992), fotbollsspelare
 Eric Simonson (född 1955), amerikansk bergsbestigare
 Filippus Simonsson (död 1217), norsk baglerkung
 Gunnar Simonsson (född 1947), konstnär
 Gunvor Simonsson (1913–2001), målare
 Hans Simonsson (född 1962), tennisspelare
 Hans Simonsson (amiral) (1880–1965)
 Hans Simonsson (friidrottare) (aktiv 1926)
 Harald Simonsson (1900–?), norsk-dansk skulptör och medaljgravör
 Henry Simonsson (1927–2018), museiman
 Ingemar Simonsson (1931–2005), präst och debattör
 Ingrid Simonsson (1885–1977), målare och konsthantverkare
 Ivan Simonsson (1924–2002), roddare
 Ivar Simonsson (1891–1925), arkivman
 Jan Simonsson, skådespelare och röstskådespelare
 Josephine Freje Simonsson (född 1982), undersökande journalist
 Karl Simonsson (1919–1992), fotbollsspelare
 Karl Konrad Simonsson (1843–1911), målare och tecknare
 Kim Simonsson (född 1974), finländsk skulptör
 Lars Simonsson (1916–1990), jurist
 Lennart Simonsson (1920–2005), målare och lantbrukare
 Louise Simonson (född 1946), amerikansk serietecknare
 Lucas Simonsson (född 1992), influerare
 Magnus Simonsson, flera personer
 Magnus Simonsson (bryggare) (1855–1938), verksam i Stockholm
 Magnus Simonsson (politiker) (född 1976), folkpartist, aktiv republikan
 Maria Simonsson (född 1980), skådespelare
 Marie Simonsson (född 1959), friidrottare
 Nils Simonsson (indolog) (1920–1994), indolog och professor
 Nils Simonsson (ämbetsman) (1919–2011), ämbetsman och generaldirektör
 Nisse Simonson (född 1942), läkare, författare och föreläsare
 Ola Simonsson (född 1969), filmskapare
 Olle Simonsson (1947–2013), keramiker och folkmusiker
 Per Simonsson (född 1975), regissör och manusförfattare
 Rebecca Simonsson (född 1985), fotomodell, dansare, artist och bloggare
 Reino Simonsson (1928–2001), målare och grafiker
 Roger Simonsson (född 1951), konstnär
 Thomas Simonsson (omkring 1380–1443), biskop i Strängnäs, skald
 Tord Simonsson (1926–2020), präst, biskop i Strängnäs
 Waldemar Simonsson (1860–1924), präst
 Walt Simonson (född 1946), amerikansk tecknare och författare
 Wolmer Simonsson (1895–1981), jurist
 Yngve Simonsson (1889–1956), brukspatron och järnvägsföretagare

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn